Il termine "nucleo", dal latino nucleus, indica in generale la parte centrale e più compatta di qualcosa.

Biologia 
 Nucleo – in neuroanatomia, gruppo di neuroni nel sistema nervoso centrale
 Nucleo cellulare – in citologia, parte della cellula

Geologia ed esogeologia 
 Nucleo – in esogeologia, parte centrale di un pianeta, satellite o stella
 Nucleo cometario – parte solida centrale di una cometa
 Nucleo terrestre – parte centrale della Terra
 Nucleo solare – parte più interna del Sole

Fisica 
 Nucleo atomico – in fisica, parte centrale dell'atomo
 Nucleo magnetico – massa di sostanza ferromagnetica che negli strumenti elettrici serve a convogliare il flusso di induzione magnetica

Altro 
 Nucleo – parte centrale di un'arma nucleare a implosione, costituita dal materiale fissile
 Nucleo (o core) – in economia, l'insieme delle allocazioni realizzabili che non può essere migliorato da un sottoinsieme (una coalizione) di consumatori di un'economia
 Nucleo – in matematica, insieme dei punti che vengono annullati dalla funzione
 Nucleo (o kernel) – in informatica, parte centrale di un sistema operativo
 Nucleo sillabico (o picco) – in fonologia, parte centrale della sillaba
 Il Nucleo – gruppo musicale italiano

Altri progetti